Die Fußball-Stadtliga Hamburg 1946/47 war die zweite Spielzeit der höchsten Hamburger Spielklasse nach dem Zweiten Weltkrieg. Meister wurde der FC St. Pauli, der sich zusammen mit dem Hamburger SV, dem SC Concordia Hamburg und dem SC Victoria Hamburg für die neugegründete Oberliga Nord qualifizierte. 

Der FC St. Pauli und der Hamburger SV qualifizierten sich außerdem für Ausscheidungsspiele um die Teilnahme an der Meisterschaft der britischen Zone. Der FC St. Pauli trat gegen Holstein Kiel nicht an, während der Hamburger SV den VfB Lübeck ausschaltete und anschließend durch Siege gegen den FC Schalke 04, Rot-Weiß Oberhausen und Borussia Dortmund Meister der britischen Zone wurde.

Ein Abstieg aus der Stadtliga fand nicht statt. Für die folgende Spielzeit 1948/49 wurde in Hamburg eine zweigleisige Verbandsliga eingerichtet, die die Stadtliga ablöste.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabelle der Stadtliga Hamburg 1946/47 auf f-archiv.de

1946
Fußballsaison 1946/47